Superelativ är ett grammatiskt kasus som anger av, efter eller än. Kasuset förekommer i lezginska.

Kasus